Han Xu (n. 1987), pallavolista cinese
Han Xu (n. 1999), cestista cinese